Dow House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dow House (Dow City, Iowa), NRHP-ID 72000471
 Dow House (Mansfield, Ohio), NRHP-ID 83002031